Dusi kan syfta på följande platser:

Indien 

 Dūsi, ort, Tamil Nadu, Tiruvannamalai,

Kina 

 Dusi (socken i Kina), Shandong, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar